José Nyssen y Fló (~1870-80 - 1918) est un des membres d'une lignée de photographes actifs à Barcelone et Badalogne.
 Hubert Nyssen (1925-2011), écrivain et éditeur français d'origine belge ;
 Françoise Nyssen (1951), éditrice et femme politique française belge ;
 Jean-Jacques Nyssen (1964), acteur auteur-compositeur-interprète et producteur belge.

Notes et références